Ravenissa blanca o Diplotaxis erucoides
 Ravenissa blanca, ravenissa borda (Raphanus raphanistrum)
 Ravenissa blanca o Diplotaxis virgata
 Ravenissa blanca o Lobularia maritima
 Ravenissa groga (Erucastrum nasturtiifolium)
 Ravenissa groga o ravenissa incana (Erucastrum incanum)
 Ravenissa groga o mostassa borda (Sinapis arvensis)
 Ravenissa o matallums (Sisymbrium irio L.)
 Ravenissa groga, ravenissa negra o citró (Hirschfeldia incana)
 Ravenissa groga  o erísim austral (Erysimum grandiflorum)
 Ravenissa o violer groc (Cheiranthus cheiri)